Powiat lęborski (kaszb. Lãbòrsczi kréz) – powiat kaszubski w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Lębork.

Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 66 115 osób. Natomiast według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat zamieszkiwało 66 069 osób.

Miasta i gminy w powiecie 
W skład powiatu wchodzą:
 miasta: Lębork, Łeba
 gminy miejskie: Lębork, Łeba
 gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko

Rada Powiatu

Demografia 

 Piramida wieku mieszkańców powiatu lęborskiego w 2014 roku.

Ludność w latach

Ludność w gminach

Komunikacja 
Drogi:
 krajowe:
 droga krajowa nr 6 granica państwa - Kołbaskowo – Łęgowo (przez Lębork)
 wojewódzkie:
 droga wojewódzka nr 212 Osowo Lęborskie – Kamionka (przez Cewice)
 droga wojewódzka nr 213 Słupsk – Celbowo (przez Wicko)
 droga wojewódzka nr 214 Łeba - Warlubie (przez Wicko, Lębork)

Sąsiednie powiaty 
 pomorskie: powiat bytowski, powiat kartuski, powiat słupski, powiat wejherowski

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Lęborku

 
lęborski